versus, vs, v. () — «проти»
 Versus (музичний альбом)